

Porto